Sofiyska Planina kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sofijska planina, bergskedja, Oblast Sofija grad, 
 Mala Planina (bergskedja), Oblast Sofija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar